Ко̀ния () е вилает в Централна Мала Азия, Турция. Административен център на вилаета е едноименният град Кония. Вилает Кония е с население от 2 412 104 жители (приб. оценка 2006 г.) и обща площ от 38 257 кв.км, което го прави най-големият по площ вилает в Турция. Разделен е на 32 общини.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Източници